Inspizient steht für:

 Inspizient (Theater), Hauptkoordinator einer Theatervorstellung
 Inspizient (Bundeswehr), Dienststellung bei der Bundeswehr
 Orchesterinspizient, Tätigkeit in einer Orchesterorganisation